Contea di Clayton o Clayton County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Clayton (Georgia)
 Contea di Clayton (Iowa)